Das Canberra Tennis International 2015 war ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. November 2015 in Canberra stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 287 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 259 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 53 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Canberra